А́нна Анато́льевна Па́влова () — российская и азербайджанская гимнастка, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2004, бронзовый призёр чемпионата мира (2006), многократный призёр чемпионатов Европы (2004, 2005, 2008, 2014). Заслуженный мастер спорта России.

Биография 
Родилась в спортивной семье — родители были гимнастами, младший брат также занимается гимнастикой. В спортивную гимнастику пришла в пять лет. Многие годы выступала за «Динамо» (Московская область). Тренер — мать, Наталья Евгеньевна Павлова. Тренеру сборной Леониду Аркаеву была представлена в 11 лет и с тех пор регулярно тренировалась на сборах национальной команды.

Выступая на чемпионатах России, в 2002 и 2004 годах Анна Павлова стала абсолютной чемпионкой. А в 2003 и 2005 годах завоевала Кубок России в абсолютном первенстве. В национальных соревнованиях по отдельным видам она также неоднократно побеждала.
 
На чемпионате Европы среди юниоров 2000 года в Париже Павлова завоевала золото в упражнениях на брусьях и в командном первенстве, а через два года в Патрах стала абсолютной чемпионкой Европы среди юниоров, завоевала золото в опорном прыжке и в командном первенстве и серебро на бревне.

С 2004 года участвует в чемпионатах Европы. В Амстердаме она стала обладательницей серебряной награды в опорном прыжке. Через год в Дебрецене Павлова завоевала серебро в абсолютном первенстве и в опорном прыжке, а в 2008 году в Клермон-Ферране — серебро в командном первенстве.

В 2001 году на Играх доброй воли в Брисбене Анна Павлова выиграла серебро на бревне. Она завоевала бронзу в командном первенстве на чемпионате мира в Орхусе в 2006 году. К середине 2008 года Павлова пять раз выигрывала на этапах Кубка мира в опорном прыжке, три раза — на бревне и один раз — в вольных упражнениях.

Анна Павлова завоевала две бронзовые медали на Олимпиаде в Афинах: в опорном прыжке и в командном первенстве. Она участвовала в Олимпиаде в Пекине, но медалей не взяла: в опорном прыжке её попытку не засчитали за фальстарт.

В 2011 году Анна Павлова заняла третье место на Кубке Воронина в опорном прыжке и на бревне. В 2012 году выиграла соревнования в опорном прыжке на Кубке России.

В конце ноября 2013 года Анна Павлова сменила спортивное гражданство, приняв решение выступать за сборную Азербайджана. В мае 2014 года приняла участие в чемпионате Европы, проходившем в Софии, и завоевала там серебряную медаль, заняв второе место в опорном прыжке.

Одной из главных целей перехода в сборную Азербайджана Анна Павлова называла выступление на Европейских играх в Баку, однако из-за травмы не смогла принять участие в этих соревнованиях. В декабре 2015 года официально объявила о завершении своей спортивной карьеры.

Примечания

Ссылки 
 Анна Павлова Онлайн
 Неофициальный сайт
 [www.sportgymnastic.borda.ru/?1-13-80-00000001-000-0-0-1206886151 Анна Павлова на сайте о спортивной гимнастике]
 Анна Павлова: «Просто я люблю гимнастику»
 Анкета участника на сайте Олимпиады в Пекине 
 Профиль на сайте Международной федерации гимнастики 

Гимнасты России
Гимнасты Азербайджана
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2004 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2008 года
Награждённые медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Заслуженные мастера спорта России